Том Форман (; 22 февраля 1893 — 7 ноября 1926) — американский киноактёр, сценарист и продюсер начала 1920-х годов.

Карьера 
Форман снял свой ​​первый фильм для компании Джесси Ласки в 1914 году. За исключением пребывания на фронте во время Первой мировой войны, он имел успешную карьеру в качестве как актёра, так и режиссёра. Форман был режиссёром фильма Лона Чейни «Тени» (1922), но его самое большое достижение было реализовано во время экранизации романа Оуэна Вистера «Вирджинец» (1923). После чего его карьера пошла на убыль, он был сокращен до работы над дешевыми мелодрам. Форман также известен по своей работе с Эдит Талиаферро в «Молодом романтике».

Форман должен был снимать фильм «Крах» с Columbia Pictures, который должен был начать сниматься 8 ноября 1926, однако вечером 7 ноября Форман покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в сердце в доме своих родителей в Венеции, штат Калифорния.

Фильмография

Актер 
 1926 — Игры с дьяволом в кости / Devil’s Dice
 1926 — Хобокен в Голливуде / Hoboken to Hollywood
 1926 — Кошерная Китти Келли / Kosher Kitty Kelly
 1922 — Белые плечи / White Shoulders
 1920 — Сводка новостей / The Round-Up
 1920 — Морской волк / The Sea Wolf
 1920 — Древо познания / The Tree of Knowledge
 1919 — Молодое сердце / The Heart of Youth
 1919 — Луизиана / Louisiana
 1919 — И в радости, и в горе / For Better, for Worse
 1917 — Хашимура Тот / Hashimura Togo
 1917 — Поцелуй для Сьюзи / A Kiss for Susie
 1917 — Запрещеный путь / Forbidden Paths
 1917 — Ее странная свадьба / Her Strange Wedding
 1917 — Когти ягуара / The Jaguar’s Claws
 1917 — Приливы с Барнегат / The Tides of Barnegat
 1917 — Стоимость ненависти / The Cost of Hatred
 1917 — Те, кто без греха / Those Without Sin
 1917 — На записи / On Record
 1917 — Американский консул / The American Consul
 1917 — Зловещий глаз / The Evil Eye
 1916 — Желтый залог / The Yellow Pawn
 1916 — Незащищенный / Unprotected
 1916 — Общественное мнение / Public Opinion
 1916 — Клоун / The Clown
 1916 — Человек на тысячу долларов / The Thousand-Dollar Husband
 1916 — Оборванец / The Ragamuffin
 1915 — Неизвестный / The Unknown
 1915 — Проводник / The Explorer
 1915 — Из мрака / Out of the Darkness
 1915 — Свадьба Китти / The Marriage of Kitty
 1915 — Марионеточная корона / The Puppet Crown
 1915 — Боевая надежда / The Fighting Hope
 1915 — Разжигание / Kindling
 1915 — Чимми Фадден / Chimmie Fadden
 1915 — Не выпускает из виду / The Wild Goose Chase
 1915 — Похищенные товары / Stolen Goods
 1915 — Женщина / The Woman
 1915 — Леди губернатор / The Governor’s Lady
 1915 — Джентльмен на отдыхе / A Gentleman of Leisure
 1915 — Молодой романтик / Young Romance
 1914 — Свет и тени / Lights and Shadows
 1914 — Добродетель сама себе награда / Virtue Is Its Own Reward
 1913 — Алиби / The Alibi
 1913 — Джон, извозчик / John, the Wagoner
 1913 — Шрамы измены / The Treachery of a Scar

Режиссёр 
 1926 — Игры с дьяволом в кости / The Devil’s Wife
 1925 — Народ против Нэнси Престон / The People vs. Nancy Preston
 1925 — От шоссе / Off the Highway
 1925 — Багровый бегун / The Crimson Runner
 1925 — Лесть / Flattery
 1914 — Ревущие рейсы / Roaring Rails
 1924 — Боевой американец / The Fighting American
 1923 — Апрельские дожди / April Showers
 1923 — Вирджинец / The Virginian
 1923 — Сломанное крыло / The Broken Wing
 1922 — Женщина-завоеватель / The Woman Conquers
 1922 — Тени / Shadows
 1922 — Белые плечи / White Shoulders
 1921 — Там был принц / A Prince There Was
 1921 — Кэппи Рикс / Cappy Ricks
 1921 — Белый и холостой / White and Unmarried
 1921 — Город безмолвных мужчин / The City of Silent Men
 1920 — Грехи Розанны / The Sins of Rosanne

Сценарист 
 1915 — Безлюдная порода / The Desert Breed
 1915 — Нити судьбы / The Threads of Fate
 1915 — Мера человека / The Measure of a Man ​
 1916 — Грехи его родителей / Sins of Her Parent
 1920 — Сводка новостей / The Round-Up
 1923 — Сломанное крыло / The Broken Wing

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Hollywood Forever